O termo Igreja do Espírito Santo pode designar as seguintes igrejas:

Em Portugal 
 Igreja do Espírito Santo (Alcácer do Sal), Santa Maria do Castelo, Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.
 Igreja do Espírito Santo (Arcos de Valdevez) (Jardim dos Centenários), Salvador, Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo.
 Igreja do Espírito Santo (Caldas da Rainha), nas Caldas da Rainha
 Igreja do Espírito Santo (Évora), em Évora
 Igreja do Espírito Santo (Leiria), em Leiria
 Igreja do Espírito Santo (Maia), em  Maia, concelho da Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, nos Açores
 Igreja do Espírito Santo (Moledo) ou Igreja do Espírito Santo do Moledo, em Moledo
 Igreja do Espírito Santo (Montijo) (ou Igreja Matriz do Montijo), Montijo, distrito de Setúbal.
 Igreja do Espírito Santo (Ota), Ota, concelho de Alenquer, distrito de Lisboa.
 Igreja do Espírito Santo (Ribeira Grande), Passos, concelho da Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, Açores
 Igreja do Espírito Santo (Vimieiro) (ou Igreja do Hospital do Espírito Santo), Vimieiro, Arraiolos, distrito de Évora.

Com nome composto e variação ortográfica:
 Igreja ao Divino Espírito Santo, em Feteira, concelho da Horta, Ilha de São Miguel, nos Açores
 Igreja do Divino Espírito Santo (Alfarela de Jales), Vila Pouca de Aguiar

No Brasil 
 Igreja Divino Espírito Santo, em São Paulo
 Igreja Divino Espírito Santo do Cerrado, em Uberlândia
 Igreja do Divino Espírito Santo, em Porto Alegre
 Igreja do Divino Espírito Santo, em Recife

Na Itália 
 Basílica do Espírito Santo, Florença.

Ver também 
 Capela do Espírito Santo, uma desambiguação

Desambiguação